Бојишта могу да буду:

 Бојишта (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Бојишта (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора